Departament de Keita, (Níger)
 Biografies:
 Abdul Kader Keïta (Abidjan, 1981), futbolista ivorià 
 Alhassane Keita (1983), futbolista guineà 
 Fantamady Keita, futbolista malià dels anys 70 
 Fatou Keïta (Soubré, 1965), escriptora ivoriana 
 Idrissa Keita (Abidjan, 1977), futbolista ivorià que juga de migcampista 
 Salif Keïta (futbolista malià) (1946, Bamako), futbolista malià 
 Salif Keïta (músic) (Djoliba, 1949), músic de Mali conegut com La Veu d'Or africana 
 Seydou Keita (Bamako, 1980), futbolista malià 
 Sundiata Keïta (Niani, 1190 - 1255), fundador de l'Imperi de Mali
 Ibrahim Boubacar Keïta (Koutiala, 1945 - 2022), polític malià